Japigia – altro nome della regione storica della Iapigia
Japigia – antico nome della penisola salentina
Japigia – quartiere di Bari
Japigia – rivista storica pugliese, fondata nel 1930